María Ana de Austria (en alemán, Maria Anna von Österreich; Viena, 18 de septiembre de 1718-Bruselas, 16 de diciembre de 1744) fue la tercera hija del matrimonio formado por el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico e Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel.

Primeros años

María Ana nació en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. Ella y su hermana, María Teresa fueron los únicos hijos de Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico y de Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel que llegaron a la edad adulta. Su nacimiento no fue en absoluto bien acogido por su padre, y pasarían meses hasta que él se dispusiera a tratarla con gentileza. Se supo que el emperador había atemperado su actitud hacia la niña en el instante en el que se lo oyó referirse a la archiduquesa empleando el apodo de "Mariandl".

Estuvo muy unida a su hermana María Teresa, y las dos compartían desde juegos infantiles hasta las horas de estudio. No se separaban nunca.

María Ana creció junto a sus hermanas en la corte imperial. Confiado en poder tener más hijos varones después de la muerte de su primogénito, Leopoldo, Carlos no tuvo en cuenta a sus hijas como posibles emperatrices. 

Durante su juventud conoció a su futuro cuñado, Francisco de Lorena, y a su hermano menor y futuro esposo, Carlos Alejandro de Lorena.

Matrimonio
En 1725, las negociaciones con la reina de España, Isabel Farnesio, tenían como objetivo una posible unión con María Ana y su hijo Felipe, duque de Parma, que en ese momento contaba con cinco años de edad. Este matrimonio iba a suavizar las relaciones con España. El 30 de abril de 1725 se firmó una alianza entre España y Austria, y que por lo tanto garantizaba la Pragmática Sanción de los Habsburgo, que fue declarada por primera vez en 1713. Sobre la base de los términos del tratado, el Imperio austríaco renunció a todas las demandas al trono español. 

Se enamoró del príncipe Carlos Alejandro de Lorena, el hermano menor de su cuñado, Francisco de Lorena. Hubo mucha resistencia contra el matrimonio, ya que su padre quería un esposo de rango más acorde con la hija del emperador. Solo después de la muerte de su padre en 1744, María Teresa dio su aprobación para la boda. 

La pareja solo llevaba dos meses de casados en los Países Bajos, cuando Carlos tuvo que irse para participar en la guerra contra Prusia. María Ana, embarazada de su primer hijo, se quedó en Bruselas.

Muerte
María Ana dio a luz el 16 de diciembre de 1744 a una niña muerta en el Palacio de Carlos de Lorena y murió a las pocas horas, debido a las secuelas del difícil alumbramiento. Ambos fueron enterrados en la Cripta Imperial de Viena. Carlos nunca se volvió a casar.

Carlos seguiría siendo el gobernador hasta su muerte en 1780.

Ancestros

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVIII
Fallecidas por parto
Nacidos en Viena